

Pessoas
Barbara Bouchet
Guillaume Bouchet

Localidades
Bouchet (Drôme)
Bouchet-Saint-Nicolas

Outros
4313 Bouchet

Desambiguação